Kering steht für:

 Alfred Kering (* 1980), kenianischer Langstreckenläufer
 Kering (Unternehmen), ehemals PPR, französischer Luxus- und Lifestylegüter-Handelskonzern